Пласенсия

 Топоним
 Пласенсия — город и муниципалитет в Испании.
 Пласенсия-де-лас-Армас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страны Басков.

Фамилия
 Пласенсия, Касто (1846—1890) — испанский художник.
 Пласенсиа, Хосе (род. 1999) — мексиканский футболист.
 Герцог Пласенсия — наследственный испанский дворянский титул.

Другое
 Пласенсия — испанский футбольный клуб.
 Епархия Пласенсии — католическая епархия латинского обряда в Испании.